Њу Провиденс има више значења:
 Њу Провиденс (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Њу Провиденс (Њу Џерзи), град у америчкој савезној држави Њу Џерзи